Hollnagel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hollnagel (1907–1975), deutscher Archäologe
 Bruno Hollnagel (* 1948), deutscher Bau- und Wirtschaftsingenieur, Politiker (AfD)
 Jördis Hollnagel (* 1971), deutsche Kinderdarstellerin und Psychologin
 Walter Hollnagel (1895–1983), deutscher Direktionsfotograf